Heflin kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Heflin (Alabama)
Heflin (Louisiana)